Obsoleta puede referirse a:
 Femenino de obsoleto (obsolescencia)
 Segunda parte del nombre binomial de varias especies de muy distintos géneros:
Elaphe obsoleta
Leuconopsis obsoleta
Glipidiomorpha obsoleta
Bitoma obsoleta
Eburia caymanensis obsoleta